John Holland, I duca di Exeter
 John Holland, II duca di Exeter

Cinema 
 John Holland – attore statunitense (1899-1971)
 John Holland – attore statunitense (1908-1993)

Sport 
 John Holland – atleta neozelandese
 John Holland – calciatore maltese
 John Holland – cestista portoricano